

Вулиця Толстого — вулиця в Дрогобичі.
 Вулиця Толстого — вулиця в Новомиргороді.
 Вулиця Толстого — вулиця в Ужгороді.

Вулиця Толстого — колишня назва вулиці Харківської у місті Берегове.
Вулиця Толстого — колишня назва вулиці Староєврейська у місті Березне.
Вулиця Толстого — колишня назва вулиці Старокняжицької у місті Бориспіль.
Вулиця Толстого — колишня назва вулиці Бучанської в Броварах
Вулиця Толстого — колишня назва вулиці Євгена Маланюка у місті Волочиськ.
Вулиця Толстого — колишня назва вулиці Володимира Беца в Деснянському районі Києва
Вулиця Толстого — колишня назва провулку Симона Петлюри у місті Коростень.
Вулиця Толстого — колишня назва вулиці Івана Виговського у місті Костопіль.
Вулиця Толстого — колишня назва вулиці Сергія Бондаренка у місті Липовець.
Вулиця Толстого — колишня назва вулиці Ветеранів України у місті Марганець.
Вулиця Толстого — колишня назва вулиці Василя Чернеги у місті Новоукраїнка.
Вулиця Толстого — колишня назва вулиці Привітна у місті Павлоград.
Вулиця Толстого — колишня назва вулиці Міляшково у місті Перечин.
Вулиця Толстого — колишня назва вулиці Арсенія Берла у місті Переяслав.
Вулиця Толстого — колишня назва вулиці Івасюка у місті Славута.
Вулиця Толстого — колишня назва вулиці Польська у місті Тальне.
Вулиця Толстого — колишня назва вулиці Солом’янська у місті Черкаси.

Див. також 
 Вулиця Льва Толстого

Примітки